Ćojluk (Udbina, Hrvatska)
Ćojluk (Bosanska Krupa, BiH)
Ćojluk (Srebrenik, BiH)
Ćojlučko Polje